Good Night, Nurse – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Good Night, Nurse – film del 1916 diretto da Horace Davey
 Buonanotte, infermiera (Good Night, Nurse!) – film del 1918 diretto da Roscoe Arbuckle
 Good Night, Nurse – film del 1919 diretto da Gregory La Cava
 Good Night, Nurse – film del 1920 diretto da Richard Smith
 Good Night Nurse – film del 1929 diretto da Henry W. George (Lupino Lane)
 Goodnight Nurse – gruppo musicale pop punk neozelandese